Линчбург има више значења:
 Линчбург (Мисисипи), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Мисисипи
 Линчбург (Вирџинија), град у централном делу америчке савезне државе Вирџиније
 Линчбург (Јужна Каролина), град у америчкој савезној држави Јужна Каролина
 Линчбург (Охајо), град у америчкој савезној држави Охајо
 Линчбург (Тенеси), град у америчкој савезној држави Тенеси